Crassatellidae är en familj av musslor. Crassatellidae ingår i överfamiljen Crassatelloidea, ordningen Veneroida, klassen musslor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Crassatellidae 9 arter.

Crassatellidae är enda familjen i överfamiljen Crassatelloidea.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Musslor
Crassatellidae